Turnieje piłki ręcznej na XIII Igrzyskach Panamerykańskich odbyły się w dniach 31 lipca – 8 sierpnia 1999 roku w kanadyjskim Winnipeg.

Był to czwarty turniej męski i trzeci żeński w historii tej imprezy. Służyły one jednocześnie jako kwalifikacje do IO 2000.

Zwyciężając w zawodach bezpośrednio do olimpijskiego turnieju awansowali Kubańczycy i Brazylijki.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–7

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka ręczna na igrzyskach panamerykańskich
1999 w piłce ręcznej
Igrzyska Panamerykańskie 1999
Piłka ręczna w Kanadzie